Spincke ist der Familienname folgender Personen:

Detlef Spincke (* 1954), deutscher Fußballspieler
Reinhard Spincke (* 1964), deutscher Theologe